CXI steht für:
 Flughafen Cassidy (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Kiritimati in der Inselgruppe der Line Islands
 Corendon Airlines Europe (ICAO-Code), maltesische Fluggesellschaft
 Shan Xi Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

C.XI steht für:
 Albatros C.XI, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 Fokker C.XI, niederländisches Militärflugzeug von Fokker

Abkürzung